Ла-Гасії́, Ла-Ґасії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ренна, 50 км на схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2017 року до Ла-Гасії приєднали колишні муніципалітети Ла-Шапель-Гаселін і Гленак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Відомі мешканці 
 Ів Роше (1930–2009), підприємець.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 980 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2132,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Ла-Гасії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Гасії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан